Schaefferia kan syfta på:

 Schaefferia (djur) – ett släkte av urinsekter
 Schaefferia (växter) – ett släkte av växter